Mühlig ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mühlig (1876–1951), böhmisch-tschechoslowakischer Glasindustrieller
 Bernhard Mühlig (1829–1910), deutscher Maler
 Georg Hermann von Mühlig (1826–1907), deutscher Arzt
 Hugo Mühlig (1854–1929), deutscher Maler des Impressionismus
 Johann Gottfried Gottlob Mühlig (1812–1884), deutscher Naturforscher 
 Josef Mühlig (1874–1954), böhmisch-tschechoslowakischer Glasindustrieller
 Max Mühlig (1835–1915), deutsch-böhmischer Glasindustrieller 
 Meno Mühlig (1823–1873), deutscher Maler
 Stephan Mühlig (* 1961), deutscher Psychologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Mülich